Раков Василь Іванович (1909—1996) — радянський військовий льотчик, учасник Другої світової війни, генерал-майор авіації. Двічі Герой Радянського Союзу. Доктор військових наук, професор.
 Раков Григорій Петрович (1896—1959) — в.о. 1-го секретаря Оренбурзького обласного комітету ВКП(б). Депутат Верховної Ради СРСР 1-го скликання.
 Раков Микола Петрович (1908—1990) — радянський композитор, піаніст, диригент, педагог. Народний артист СРСР. Лауреат Сталінської премії другого ступеня.
 Раков Михайло Васильович (1951—2012) — радянський і український художник.
 Раков Олег Віталійович — лікар-ендокринолог поліклініки Інституту ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка, заслужений лікар України.
 Раков Сергій Кузьмич (1931—2011) — почесний геодезист України.

Раков Шкоцян — поселення в общині Церкниця, Регіон Нотрансько-крашка.
 Раков Шкоцян — долина та ландшафтний парк, частина регіонального парку Внутрішньої Карніоли.

Раков Поток — населений пункт в Загребській жупанії у складі міста Самобор.

Див. також 
 Раків

Примітки